Доброполье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Доброполье — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Доброполье — посёлок в Грайворонском районе Белгородской области.
 Доброполье — посёлок в Милютинском районе Ростовской области.

Украина 
 Доброполье — город в Донецкой области, административный центр Добропольского района.
 Доброполье — село в Добропольском районе Донецкой области.
 Доброполье — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Доброполье — село в Валковском районе Харьковской области.
 Доброполье — село в Голопристанском районе Херсонской области.
 Доброполье — село в Борзнянском районе Черниговской области.

См. также 
 Доброполе — село в Бучачском районе Тернопольской области Украины.